Юлия Старшая — имя нескольких римских матрон:

 Юлия Старшая (сестра Гая Юлия Цезаря) (II—I века до н. э.) — жена Квинта Педия.
 Юлия Старшая (дочь Августа) (39 год до н. э. — 14 год н. э.) — жена Марка Клавдия Марцелла, Марка Випсания Агриппы и Тиберия.

Юлии-Клавдии